Ежи Тадеуш Петрус (, р. 1946) — польский искусствовед. Заместитель директора Королевского замка в Вавеле. Профессор Ягеллонского университета в Кракове. Преподает историю искусств в духовной семинарии в Брюховичах. Автор нескольких монографий о храмах, в частности в Комани, Ляшко-Каменных, в Надворной, Самборе, Стрые, Жовкве. Совместно с профессором Яном К. Островским координирует работу над частью I «Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego» серии «Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej» (по состоянию на 2015 год издано 23 тома). Совместно с Островским работает над последними томами серии, посвященными львовской Латинской кафедральном соборе. Исследует польский портрет, сотрудничает в этом с львовскими музеями, в частности с Галереей искусств. Автор трудов, посвященных львовскому музейному делу. Принимает участие в реставрации памятников польской культуры на территории Украины, Беларуси, Латвии и Литвы. Член польско-украинской комиссии, которая следит за реставрационными работами. В 2011 году отмечен Командорским крестом Орден Возрождения Польши.

Примечания

Источники 
 Cracovia Leopolis. — 2000. — № 3. — S. 56.
 "Smirnow J." Профессора. Jerzy Petrus we Lwowie // Kurier Galicyjski. — 14-27 lut. 2012. — № 3 (151). — S. 10.

Искусствоведы Польши
Реставраторы Польши
Преподаватели Ягеллонского университета